Callendar ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Stewart Callendar (1898–1964), englischer Dampf-Ingenieur und Erfinder
 Hugh Longbourne Callendar (1863–1930), britischer Physiker